Имишлинский городской стадион имени Гейдара Алиева () — главный стадион города Имишли (Азербайджан), открытый в 2006 году. Является домашней ареной футбольного клуба Первого Дивизиона чемпионата Азербайджана — ФК «Миль-Мугань» Имишли.

История

Новая история 
Имишлинский городской стадион был построен и сдан в эксплуатацию со стороны ООО «МКТ» 23 марта 2006 года, в рамках комплексных мер по развитию спорта в Имишлинском районе и первоначально носил имя Габиля Халилова. Стадион, размером 105 на 68 метров, вмещает 8500 мест и имеет травяное покрытие.

На территории комплекса имеется также 2 футбольные площадки с искусственным покрытием, размером 101 на 66 и 40 на 20 метров, а также 2 площадки с травяным покрытием, размером 105 на 68 метров.

Новейшая история 
В настоящее время стадион носит имя Гейдара Алиева. Зимой 2013 года было принято решение о замене травяного покрытия на стадионе.

Адрес 
Стадион расположен по адресу: город Имишли, улица Аббаскулу бека Шадлинского, AZ3000.

Примечания

Ссылки 
 Stadiums in Azerbaijan 
 İmişli. Heydər Əliyev adına şəhər stadionu (PHOTO)

Источники 
 Heydər Əliyev adına şəhər stadionu 
 Azərbaycandakı stadionlar " İmişli şəhər Mərkəzi stadionu

См. также 
 Список футбольных стадионов Азербайджана
 Миль-Мугань

Футбольные стадионы Азербайджана
Объекты, названные в честь Гейдара Алиева